Friedrich von Zollern ist der Name folgender Personen:
 Friedrich I. (Zollern) († vor 1125), Graf von Zollern
 Friedrich II. (Zollern) (vor 1125–1142/nach 1145), Graf von Zollern
 Friedrich III. (um 1139–1201), Graf von Zollern, Burggraf von Nürnberg, siehe Friedrich I. (Nürnberg)
 Friedrich IV. (Zollern) (um 1188–1255), Graf von Zollern, Burggraf von Nürnberg
 Friedrich V. (Zollern) († 1289), Graf von Zollern
 Friedrich VI. (Zollern) († 1298), Graf von Zollern
 Friedrich I. (Zollern-Schalksburg) († 1302/09), Graf von Zollern-Schalksburg
 Friedrich VII. (Zollern) († nach 1309), Graf von Zollern
 Friedrich VIII. (Zollern) († 1333), Graf von Zollern
 Friedrich von Zollern (Prior) (um 1316–1407), Prior des Johanniterordens
 Friedrich von Zollern (vor 1325–um 1368), Fürstbischof von Regensburg
 Friedrich IX. (Hohenzollern) († 1377/79), Graf von Hohenzollern
 Friedrich X. (Hohenzollern) († 1412), Graf von Hohenzollern
 Friedrich XI. (Hohenzollern) († 1401), Graf von Hohenzollern
 Friedrich XII. (Hohenzollern) (vor 1401–1443), Graf von Hohenzollern
 Friedrich III. von Zollern († 1436), Bischof von Konstanz
 Friedrich II. von Zollern (1451–1505), Bischof von Augsburg

Siehe auch:
 Eitel Friedrich von Zollern
 Friedrich von Nürnberg
 Friedrich von Zoller